Cette liste recense les cours d'eau de France, organisés par longueur.

Méthodologie 
Cette liste recense les cours d'eau qui coulent au moins partiellement en France, organisés par longueur sur le territoire français. La Loire est le cours d'eau possédant la plus grande longueur sur le territoire français (ses  sont d'ailleurs intégralement situés en France). Le Rhin mesure  de long au total, mais ne possède que  sur le territoire français : s'il est le plus long cours d'eau à passer en France, il n'est classé qu'en  (ex æquo) dans la liste ci-dessous.

Afin de limiter la taille de cette liste, seuls les cours d'eau ayant un article à leur nom et qui atteignent ou dépassent  en France y sont répertoriés.

Liste non exhaustive

France métropolitaine

Guadeloupe

Guyane

La Réunion

Martinique

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes
 Géographie de la France
 Liste des fleuves de France
 Liste de rivières de France
 Liste des principaux cours d'eau de la France par bassin versant

Lien externe